Jakab ist die ungarische Variante des männlichen Vornamens Jakob.

Jakab ist ferner der Familienname folgender Personen:
 Eugen Jakab (* 1943), österreichischer Pianist
 István Jakab (1928–2013), slowakisch-ungarischer Sprachwissenschaftler
 János Jakab (* 1986), ungarischer Tischtennisspieler
 Péter Jakab (* 1980), ungarischer Politiker